Příjmení Rác nosí více významných osobností:

 Emil Rác (1853–1900) – český učitel, knihovník a kartograf
 Roman Rác (* 1990) – slovenský hokejista
 Rudolf Rác (* 1942) – romský výtvarník